Маха́н () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альмасан. Занимает площадь 30,39 км². Население 16 человек (на 2010 год).

Покровителем города считается святой Антон.

Население

Примечания

Муниципалитеты Сории